Sycosaurus — род синапсид из семейства горгонопид. Известен из зоны Cistecephalus в Танзании. Горгонопс среднего размера, длина оценивается между 1,2 м и 2,5 м. Длина черепа 24—34 см. Верхних резцов и заклыковых зубов по пять, верхних клыков одна пара. Наиболее вероятно, что вёл хищный образ жизни, охотясь на растительноядных животных.

Синонимы 
В синонимику рода входят следующие названия:

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на ноябрь 2019 года в род включают 2 вымерших вида:

 
  [syn. , ]

Примечания 

Горгонопсы
Синапсиды пермского периода